Telephus peut faire référence à:
 le nom latinisé de Télèphe, un personnage de la mythologie grecque
 †Telephus Barrande, 1852, un synonyme de †Telephina Marek, 1952, un genre de trilobites